Localidades

Danvers (Illinois)
Danvers (Massachusetts)
Danvers (Minnesota)
Danvers (Montana)

Desambiguação